Конформно-евклидова модель или модель Пуанкаре́ — модель пространства Лобачевского.

Существуют разновидности модели — в круге (стереографическая проекция) и на полуплоскости для планиметрии Лобачевского, а также в шаре и в полупространстве — для стереометрии Лобачевского, соответственно.

Конформно-евклидова модель примечательна тем, что в ней углы изображаются обычными углами, то есть эта модель конформна в отличие от проективной модели, в которой определение углов производится гораздо сложнее.

История

Эта модель была предложена Эудженио Бельтрами, наряду с проективной моделью и моделью псевдосферы.
Метрика в конформно-евклидовой модели также в знаменитой лекции Римана «О гипотезах, лежащих в основании геометрии», но связь с геометрией Лобачевского обнаружена именно Бельтрами.
Впоследствии Анри Пуанкаре обнаружил связи этой модели с задачами теории функций комплексного переменного, что дало одно из первых серьёзных приложений геометрии Лобачевского.

Модели в круге и в шаре 

За плоскость Лобачевского принимается внутренность круга (изображено на иллюстрации) в евклидовом пространстве; граница данного круга (окружность) называется «абсолютом». Роль геодезических прямых выполняют содержащиеся в этом круге дуги окружностей , перпендикулярных абсолюту, и его диаметры; роль движений — преобразования, получаемые комбинациями инверсий относительно окружностей, дуги которых служат прямыми.

Метрикой  плоскости Лобачевского в Конформно-евклидовой модели в единичном круге является: 
 
где  и  — оси абсцисс и ординат, соответственно.

Аналогично, для конформно-евклидовой модели в шаре роль абсолюта выполняет граничная сфера в трёхмерном евклидовом пространстве, а пространством Лобачевского является внутренность шара.

Расстояния
В комплексных координатах на единичном круге расстояния можно вычислить с помощью следующей формулы:

Расстояние можно выразить через двойное отношение.
Если на дуге ,  точки расположены в следующем порядке: ,  , ,  то расстояние между точками  и , в геометрии Лобачевского равняется 
.

Модели на полуплоскости и в полупространстве 
В модели полуплоскости Пуанкаре за плоскость Лобачевского принимается верхняя полуплоскость. Прямая, ограничивающая полуплоскость (то есть ось абсцисс), называется «абсолютом». Роль прямых выполняют содержащиеся в этой полуплоскости полуокружности с центрами на абсолюте и начинающиеся на абсолюте перпендикулярные ему лучи (то есть вертикальные лучи). Роль движений — преобразования, получаемые композицией конечного числа инверсий с центром на абсолюте и осевых симметрий, оси которых перпендикулярны абсолюту.

Метрика  плоскости Лобачевского в конформно-евклидовой модели в верхней полуплоскости имеет вид: , где  и  — прямоугольные координаты, соответственно параллельно и перпендикулярно абсолюту.

Соответственно, в конформно-евклидовой модели в полупространстве роль абсолюта выполняет плоскость в трёхмерном евклидовом пространстве, а пространством Лобачевского является лежащее на этой плоскости полупространство.

См. также 
 Теорема Пика — инвариантная форма леммы Шварца, использующая расстояния в конформно-евклидовой модели.

Примечания

Литература 

 Черников Н. А. Преобразование Боголюбова и планиметрия Лобачевского. Раздел 4, сравнение двух моделей Пуанкаре. 
 Самаров К., Уроев В. «Модель Пуанкаре». — Журнал «Квант». — 1984 год. — номер 6.

Геометрия Лобачевского
Конформная геометрия